Велебит:

 Велебит — горный массив в Хорватии.
 Велебит — село в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина.
 «Велебит» — югославская (позднее — хорватская) сверхмалая подводная лодка.